Curnow ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Curnow (1911–2001), neuseeländischer Schriftsteller und Journalist
 James Curnow (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge